Hårlag är ett anatomiskt begrepp som används för att beskriva en djurarts päls:

 För hårlag (eller hårrem) hos häst, se hästens täckhår, hästens ullhår, skyddshår och känselhår.
 För hårlag hos hund, se hundens hårlag.

Se även
 Hästfärg
 Tecken (häst)

Integumentsystemet